Georg Buchholtz senior (1643–1724) – nauczyciel, duchowny, badacz Tatr
 Georg Buchholtz junior (1688–1737) – nauczyciel, duchowny, przyrodnik